D28 bzw. D 28 steht für:
 Lüneburger Heide, gemäß in der vom Bundesamt für Naturschutz herausgegebenen Liste naturräumlicher Einheiten
 „Gutartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane“ (ICD10-Code), siehe auch Adenomatöser Polyp

D-28 steht für:
 ein 2019 vom Amery-Schelfeis abgelöster Eisberg

D.28 steht für:
 Dewoitine D.28, französisches Flugzeug von Émile Dewoitine

D28